Sandalus är ett släkte av skalbaggar. Sandalus ingår i familjen Rhipiceridae. 

Sandalus är enda släktet i familjen Rhipiceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Sandalus